CCDC63 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 563 амінокислот, а молекулярна маса — 66 250.

Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки